Бреньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на захід від Парижа, 165 км на захід від Ренна, 45 км на північний схід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 229 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 486,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер